Gentleman (titel), een persoon van gegoede afkomst
 Gentleman (tijdschrift), een Belgisch tijdschrift
 Gentleman (zanger), artiestennaam van Otto Tillman, een Duits reggaezanger
 David Gentleman, Brits illustrator
 Gentleman (Psy), een nummer van de Zuid-Koreaanse rapper PSY uit 2013